Ко́ртни Ли (, родился 3 октября, 1985 года, в Индианаполисе, штат Индиана) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за клуб НБА «Даллас Маверикс».

Карьера в НБА 
Был выбран в первом круге на драфте НБА 2008 года под 22-м номером командой «Орландо Мэджик», с которой подписал контракт. 26 июня 2009 года был обменен в Нью-Джерси Нетс. 12 августа 2010 года в результате многостороннего обмена стал игроком Хьюстон Рокетс.

16 февраля 2016 года «Мемфис Гриззлис» обменяли Ли в «Шарлотт Хорнетс» в результате трёхсторонней сделки, также с участием «Майами Хит».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 Western Kentucky Hilltoppers bio
 Yahoo Sports! Orlando Magic bio
 DraftExpress bio

Баскетболисты США
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Даллас Маверикс»